(78) Diana asteroide
 Diana (mitologia), deessa de la caça i dels boscos
 Diana (nom)
 Diana, nom d'una opereta composta per Karl Millöcker el 1872.
 Veïnat de Diana, entitat de població del municipi de Sant Jordi Desvalls (Gironès)
 Diana (pel·lícula), pel·lícula de 2013 protagonitzada per Naomi Watts
 Saló Diana, local del carrer de Sant Pau de Barcelona
 Biografies:
 Diana de Gal·les (Sandringham, Norfolk, 1961 - París, 1997) 
 Diana Ross, actriu i cantant nord-americana
 Diana Taurasi, jugadora de bàsquet de la WNBA
 Diana d'Orleans, princesa de Württemberg
 Lluïsa Diana d'Orleans, princesa de Conti
 Diana (Sailor Moon), personatge de Sailor Moon

Referències